Centre de Coordinació de les Organitzacions Flamenques (del seu nom en neerlandès Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen), organització independentista de Flandes
 Consell Neerlandès de Seguretat (del seu nom en neerlandès Onderzoeksraad Voor Veiligheid), agència estatal dels Països Baixos encarregada de la investigació d'accidents
 Quàsar OVV (de l'acrònim en anglès Optically Violent Variable), quàsar que es comporta com una radiogalàxia molt potent